DPG steht als Abkürzung für:

 Dark Polo Gang, italienische Trap-Gruppe
 Deutsche Pfandsystem GmbH
 Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz
 Deutsche Postgewerkschaft, aufgegangen in der Gewerkschaft ver.di
 Deutsch-Palästinensische Gesellschaft
 Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband (auch: dpgb)
 Deutsch-Portugiesische Gesellschaft
 Deutsche Pali-Gesellschaft
 Deutsche Parlamentarische Gesellschaft
 Deutsche Physikalische Gesellschaft
 Deutsche Physiologische Gesellschaft
 Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft
 Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft
 Diphenylguanidin, ein Vulkanisationsbeschleuniger, siehe N,N′-Diphenylguanidin
 Dipropylenglycol, ein Lösungsmittel, siehe Dipropylenglycole
 Disphosphoglycerat (veraltet), siehe 2,3-Bisphosphoglycerat (BPG)
 Dogg Pound Gangstaz (D.P.G.), US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe, siehe Tha Dogg Pound

Siehe auch:
 DPG-Schülerpreis
 junge DPG
 DPg (Inschrift)

Abkürzung